Корейские династии перечислены в хронологическом порядке.

Этот список включает кириллизованные имена монархов и периоды их царствования.

Кочосон 
Кочосон (до 108 до н. э.) — первое корейское королевство. По легенде основано Тангуном в 2333 до н. э. На севере Кореи и в Южной Маньчжурии были найдены археологические свидетельства существования этого королевства, относящиеся к Бронзовому веку. Наиболее давние упоминания о королевстве сделаны в китайских хрониках, относящихся к VII веку до н. э.

Правители королевства носили титул Тхандже.

Хроники правителей Кочосона находятся в сборнике Кювон Сахва (1675). Другой сборник текстов, Хвандан Коги, приводит другие периоды царствования.

Большинство историков считает Кочосон полумифическим королевством, дата возникновения которого сильно занижена и приводят другие даты возникновения — от II до XIII века до н. э.

Линия Тангуна по Кювон Сахва 
Считается мифической.

 Тангун Вангом 왕검 (2333 до н. э. — 2240 до н. э.)
 Пуру 부루 (2240 до н. э. — 2182 до н. э.)
 Карык 가륵 (2182 до н. э. — 2137 до н. э.)
 Оса 오사 (2137 до н. э. — 2099 до н. э.)
 Куыль 구을 (2099 до н. э. — 2083 до н. э.)
 Тальмун 달문 (2083 до н. э. — 2047 до н. э.)
 Ханьюль 한율 (2047 до н. э. — 1993 до н. э.)
 Сохан 서한 (1993 до н. э. — 1985 до н. э.)
 Асуль 아술 (1985 до н. э. — 1950 до н. э.)
 Ноыль 노을 (1950 до н. э. — 1891 до н. э.)
 Тохэ 도해 (1891 до н. э. — 1834 до н. э.)
 Ахан 아한 (1834 до н. э. — 1782 до н. э.)
 Хыльдаль 흘달 (1782 до н. э. — 1721 до н. э.)
 Кобуль 고불 (1721 до н. э. — 1661 до н. э.)
 Порым 벌음 (1661 до н. э. — 1610 до н. э.)
 Вина 위나 (1610 до н. э. — 1552 до н. э.)
 Йоыль 여을 (1552 до н. э. — 1484 до н. э.)
 Тоном 동엄 (1484 до н. э. — 1435 до н. э.)
 Кумосо 구모소 (1435 до н. э. — 1380 до н. э.)
 Кохоль 고홀 (1380 до н. э. — 1337 до н. э.)
 Сотхэ 소태 (1337 до н. э. — 1285 до н. э.)
 Сэкпуллу 색불루 (1285 до н. э. — 1237 до н. э.)
 Амуль 아물 (1237 до н. э. — 1161 до н. э.)
 Йонна 연나 (1161 до н. э. — 1150 до н. э.)
 Солла 솔나 (1150 до н. э. — 1062 до н. э.)
 Чхуро 추로 (1062 до н. э. — 997 до н. э.)
 Тумиль 두밀 (997 до н. э. — 971 до н. э.)
 Хэмо 해모 (971 до н. э. — 943 до н. э.)
 Махю 마휴 (943 до н. э. — 909 до н. э.)
 Нэхю 내휴 (909 до н. э. — 874 до н. э.)
 Тыноль 등올 (874 до н. э. — 849 до н. э.)
 Чхумиль 추밀 (849 до н. э. — 819 до н. э.)
 Каммуль 감물 (819 до н. э. — 795 до н. э.)
 Орумун 오루문 (795 до н. э. — 772 до н. э.)
 Саболь 사벌 (772 до н. э. — 704 до н. э.)
 Мэрык 매륵 (704 до н. э. — 646 до н. э.)
 Мамуль 마물 (646 до н. э. — 590 до н. э.)
 Тамуль 다물 (590 до н. э. — 545 до н. э.)
 Тухоль 두홀 (545 до н. э. — 509 до н. э.)
 Тарым 달음 (509 до н. э. — 491 до н. э.)
 Ымчха 음차 (491 до н. э. — 471 до н. э.)
 Ыруджи 을우지 (471 до н. э. — 461 до н. э.)
 Мулли 물리 (461 до н. э. — 425 до н. э.)
 Кухоль 구홀 (425 до н. э. — 396 до н. э.)
 Йору 여루 (396 до н. э. — 341 до н. э.)
 Поыль 보을 (341 до н. э. — 295 до н. э.)
 Койольга 고열가 (295 до н. э. — 237 до н. э.)

Линия Киджа 
Считается мифической:
 Король Мунсон, Киджа 문성대왕 (1126 до н. э. — 1082 до н. э.)
 Король Чанхе 장혜왕 (1082 до н. э. — 1057 до н. э.)
 Король Кёнхё 경효왕 (1057 до н. э. — 1030 до н. э.)
 Король Конджон 공정왕 (1030 до н. э. — 1000 до н. э.)
 Король Мунму 문무왕 (1000 до н. э. — 972 до н. э.)
 Король Тхэвон 태원왕 (972 до н. э. — 968 до н. э.)
 Король Кёнчхан 경창왕 (968 до н. э. — 957 до н. э.)
 Король Хынпхён 흥평왕 (957 до н. э. — 943 до н. э.)
 Король Чхорви 철위왕 (943 до н. э. — 925 до н. э.)
 Король Сонхе 선혜왕 (925 до н. э. — 896 до н. э.)
 Король Ыйян 의양왕 (896 до н. э. — 843 до н. э.)
 Король Мунхэ 문혜왕 (843 до н. э. — 793 до н. э.)
 Король Сондок 성덕왕 (793 до н. э. — 778 до н. э.)
 Король Тохве 도회왕 (778 до н. э. — 776 до н. э.)
 Король Мунёль 문열왕 (776 до н. э. — 761 до н. э.)
 Король Чхангук 창국왕 (761 до н. э. — 748 до н. э.)
 Король Мусон 무성왕 (748 до н. э. — 722 до н. э.)
 Король Чонгён 정경왕 (722 до н. э. — 703 до н. э.)
 Король Наксон 낙성왕 (722 до н. э. — 703 до н. э.)
 Король Хёджон 효종왕 (722 до н. э. — 703 до н. э.)
 Король Чхонхё 천효왕 (658 до н. э. — 634 до н. э.)
 Король Судо 수도왕 (634 до н. э. — 615 до н. э.)
 Король Хвиян 휘양왕 (615 до н. э. — 594 до н. э.)
 Король Пониль 봉일왕 (594 до н. э. — 578 до н. э.)
 Король Токчхан 덕창왕 (578 до н. э. — 560 до н. э.)
 Король Сусон 수성왕 (560 до н. э. — 519 до н. э.)
 Король Йонголь 영걸왕 (519 до н. э. — 503 до н. э.)
 Король Ильмин 일민왕 (503 до н. э. — 486 до н. э.)
 Король Чесе 제세왕 (486 до н. э. — 465 до н. э.)
 Король Чхонгук 청국왕 (465 до н. э. — 432 до н. э.)
 Король Тогук 도국왕 (432 до н. э. — 413 до н. э.)
 Король Хоксон 혁성왕 (413 до н. э. — 385 до н. э.)
 Король Хвара 화라왕 (413 до н. э. — 385 до н. э.)
 Король Сольмун 설문왕 (369 до н. э. — 361 до н. э.)
 Король Кёнсун 경순왕 (361 до н. э. — 342 до н. э.)
 Король Кадок 가덕왕 (342 до н. э. — 315 до н. э.)
 Король Самхё 삼효왕 (315 до н. э. — 290 до н. э.)
 Король Хёнмун 현문왕 (315 до н. э. — 290 до н. э.)
 Король Чанпхён 장평왕 (251 до н. э. — 232 до н. э.)
 Король Чхонтхон 종통왕 (232 до н. э. — 220 до н. э.)
 Король Э 애왕 (220 до н. э. — 195 до н. э.)

Линия Вимана 
 Виман 위만 衛滿 (194 до н. э.? — ?)
 Неизвестный, (? — ?), сын Вимана
 Уго 우거왕 右渠王 (? — 108 до н. э.), внук Вимана

Пуё 
Пуё (239 до н. э. — 494 н. э.) стало преемником Кочосона. Правители продолжали именоваться Тхандже.

 Хэмосу (239 до н. э. — 195 до н. э.)
 Морису (195 до н. э. — 170 до н. э.)
 Кохэса (170 до н. э. — 121 до н. э.)
 Ковуру (121 до н. э. — 86 до н. э.)

Пукпуё 
Северный Пуё (108 до н. э. — 58 до н. э.)
 Кодумак (108 до н. э. — 60 до н. э.)
 Комусы (60 до н. э. — 58 до н. э.)

Тонбуё 
Южный Пуё (86 до н. э. — 22 н. э.)
Правители Южного Пуё отделились от северной части и стали носить титул ван («король»).

 Хэбуру 해부루왕 解夫婁王 (86 до н. э. — 48 до н. э.)
 Кымва 금와왕 金蛙王 (48 до н. э. — 7 до н. э.)
 Тэсо 대소왕 臺素王 (7 до н. э. — 22 н. э.)

Конфедерация Кая 
Конфедерация Кая (42—532) состояла из нескольких небольших государств. Все правители Кая носили титул ван («Король»).

Кымгван Кая 
Список династии Ким Кымгвана Кая.

Тэкая 
Только четыре из шестнадцати королей Тэкая (42 — 562) известны по именам.
 1. Король Иджинаси 이진아시왕, также известный как Нэджинджуджи 내진주지 или Нведжильджуиль 뇌질주일
 9. Король Инве 이뇌왕, потомок Иджинаси в восьмом поколении
 16. Король Тосольджи 도설지왕
 Неизвестный номер: король Хаджи 하지왕

Пэкче 
Пэкче (18 до н. э. — 660 н. э.) был одним Трёх корейских королевств. Храмовое имя совпадало с обычным именем, кроме особо оговорённых случаев.

 Источник:

Когурё 
Когурё (37 до н. э. — 668 н. э.) было одним из Трёх корейских королевств. Правители Когурё носили титул Тхэван (太王), которое дословно означает «величайший из королей».

Примечание: имена и даты легендарной линии даются по источнику Самгук Саги. Вэй шу (История династии Вэй) приводит следующие имена: 朱蒙 Чумон (Жумэнь), 閭達 Люйда, 始閭諧 Шилюйхэ, 如栗 Жули и 莫來 Молай. Имена этой линии в том или ином виде появились в V веке, когда император Чансу построил своему отцу памятник, а Когурё завязало контакты с Северной Вэй. Подпись к памятнику даёт следующие имена: 鄒牟 Чхумо, 儒留 Юрю, и 大朱留 Тэджурю. Связь между этими именами до сих пор остаётся неясной.

Силла 
Силла (57 до н. э. — 935 н. э.) была одним из Трёх корейских королевств. В Силле правили семьи Пак, Сок и Ким. Правители Силлы носили разные титулы, включая Исагым, Марипкан, Ван, и Йован. Как и некоторые короли Пэкче, отдельные представители династии брали титул императора.

 Пак Хёккосе 박 혁거세 (57 до н. э.-4 н. э.)
 Намхе Чхачхаун 남해 차차웅 (4-24)
 Юри (24-57) 유리이사금 儒理尼師今 (Короли от Юри до Хырхэ носили титул Исагым, старокорейское «правитель»).
 Тхархэ 탈해이사금 脫解尼師今 (57-80)
 Пхаса 파사이사금 婆娑尼師今 (80-112)
 Чима 지마이사금 祗摩尼師今 (112—134)
 Ильсон 일성이사금 逸聖尼師今 (134—154)
 Адалла 아달라이사금 阿達羅尼師今 (154—184)
 Порхю 벌휴이사금 伐休尼師今 (184—196)
 Нэхэ 내해이사금 奈解尼師今 (196—230)
 Чобун 조분이사금 助賁尼師今 (230—247)
 Чхомхэ 첨해이사금 沾解尼師今 (247—261)
 Мичху 미추이사금 味鄒尼師今 (262—284)
 Юре 유례이사금 儒禮尼師今 (284—298)
 Кирим 기림이사금 基臨尼師今 (298—310)
 Хырхэ 흘해이사금 訖解尼師今 (310—356)
 Нэмуль 내물이사금 奈勿尼師今 (356—402) (Короли от Нэмуля до Соджи носили титул Марипкан, старокорейское «правитель»).
 Сильсон 실성이사금 實聖尼師今 (402—417)
 Нульджи 눌지마립간 訥祗馬立干 (417—458)
 Чаби 자비마립간 慈悲馬立干 (458—479)
 Соджи 소지마립간 炤智馬立干 (479—500)
 Чиджын 지증왕 智證王 (500—514) (Короли от Чиджына до Кёнсуна носили титул Ван («король»), исключая некоторых, отмеченных ниже отдельно.
 Попхын Великий 법흥태왕 法興太王 (514—540) (Попхын носил титул Тхэван", «великий король»)
 Чинхын Великий 진흥태왕 眞興太王 (540—576) (Чинхын носил титул Тхэван", «великий король»)
 Чинджи 진지왕 眞智王 (576—579)
 Чинпхён 진평왕 眞平王 (579—632)
 Сондок 선덕여왕 善德女王 (632—647) (Королевы Сондок и Чиндок носили титул Йован, «королева»)
 Чиндок 진덕여왕 眞德女王 (647—654)
 Муйоль 무열왕 武烈王 (654—661)
 Мунму 문무왕 文武王 (661—681)
 Синмун 신문왕 神文王 (681—691)
 Хёсо 효소왕 孝昭王 (692—702)
 Сондок 성덕왕 聖德王 (702—737)
 Хёсон 효성왕 孝成王 (737—742)
 Кёндок 경덕왕 景德王 (742—765)
 Хегон 혜공왕 惠恭王 (765—780)
 Сондок 선덕왕 宣德王 (780—785)
 Вонсон 원성왕 元聖王 (785—798)
 Сосон 소성왕 昭聖王 (798—800)
 Эджан 애장왕 哀莊王 (800—809)
 Хондок 헌덕왕 憲德王 (809—826)
 Хындок 흥덕왕 興德王 (826—836)
 Хыйган 희강왕 僖康王 (836—838)
 Минэ 민애왕 閔哀王 (838—839)
 Синму 신무왕 神武王 (839)
 Мунсон 문성왕 文聖王 (839—857)
 Хонан 헌안왕 憲安王 (857—861)
 Кёнмун 경문왕 景文王 (861—875)
 Хонган 헌강왕 憲康王 (875—886)
 Чонган 정강왕 定康王 (886—887)
 Чинсон 진성여왕 眞聖女王 (887—897) (Королева Чинсон носила титул Йован, «королева»)
 Хёгон 효공왕 孝恭王 (897—912)
 Синдок 신덕왕 神德王 (913—917)
 Кёнмён 경명왕 景明王 (917—924)
 Кёнэ 경애왕 景哀王 (924—927)
 Кёнсун 경순왕 敬順王 (927—935)

Пархэ 
Пархэ (669—926) стало преемником Когурё в северных землях Кореи, Маньчжурии и нынешней территории Приморского края России. Основатель назвал королевство Чин, объявив его преемником Когурё, однако в истории осталось название Пархэ (Бохай по-китайски) после того, как с Китаем были налажены постоянные контакты. Правители носили титул Хвандже («император»), а их храмовые имена, за редким исключением, оканчивались на -джо или -джон.

Корё 
Корё (918—1392) управлялось династией Ван. Первый король имел храмовое имя Тхэджо, которое означает «великий основатель». Этим именем назывались первые короли Корё и Чосон, так как они были основателями династий Ван и И(Ли) соответственно.

Двадцать четыре первых короля в следующем списке (включая Вонджона) имели по китайскому образцу храмовые имена, оканчивающиеся на джон (чжон), что означало «прародитель, предок». Начиная с Чхуннёль-вана (25-го короля), все последующие короли Корё имели имена, заканчивающиеся словом ван («князь, государь»), что подчеркивало их зависимость от юаньского Китая.

 Тхэджо (918—943);
 Хеджон (944—945);
 Чонджон (945—949);
 Кванджон (950—975);
 Кёнджон (975—981);
 Сонджон (981—997);
 Мокчон (997—1009);
 Хёнджон (1009—1031);
 Токчон (1031—1034);
 Чонджон (1034—1046);
 Мунджон (1046—1083);
 Сунджон (1083);
 Сонджон (1083—1094);
 Хонджон (1094—1095);
 Сукчон (1095—1105);
 Йеджон (1105—1122);
 Инджон (1122—1146);
 Ыйджон (1146—1170);
 Мёнджон (1170—1197);
 Синджон (1197—1204);
 Хиджон (1204—1212);
 Канджон (1212—1213);
 Коджон (1213—1259);
 Вонджон (1260—1274);
 Чхуннёль-ван (1274—1308), стал первым в Корё правителем, носящим титул вана;
 Чхунсон-ван (1298, 1308—1313);
 Чхунсук-ван (1274—1308);
 Чхунхе-ван (1330—1332 и 1339—1344);
 Чхунмок-ван (1344—1348);
 Чхунджон-ван (1349—1351);
 Конмин-ван (1352—1374);
 У-ван (1374—1388);
 Чхан-ван (1388—1389);
 Конъян-ван (1388—1392).

Чосон 
Чосон (1391—1897) стала преемником Корё. В 1897, когда Чосон стала Корейской империей, некоторые из королей Чосон были посмертно возведены в ранг императоров.

Монархи Чосон имели храмовое имя, заканчивающееся на -джо или -джон. -Джо давалось первым королям или императорам новой линии внутри династии, остальным давалось имя, заканчивающееся на -джон.

Два короля — Ёнсан-гун и Кванхэ-гун — не получили посмертных храмовых имен, оставшись в истории гунами (принцами, сыновьями короля), так как были свергнуты с престола и их царствования получили негативную оценку.

Каждый монарх имел свой длинный посмертный титул, включающее титул Ван («король»), Хвандже («император»), Тхэван («великий царь») или Тхэдже («великий император»).

 Тхэджо 태조 (1392—1398)
 Чонджон 정종 (1398—1400)
 Тхэджон 태종 (1400—1418)
 Седжон 세종 (1418—1450)
 Мунджон 문종 (1450—1452)
 Танджон 단종 (1452—1455)
 Седжо 세조 (1455—1468)
 Йеджон 예종 (1468—1469)
 Сонджон 성종 (1469—1494)
 Ёнсан-гун 연산군 (1494—1506)
 Чунджон 중종 (1506—1544)
 Инджон 인종 (1544—1545)
 Мёнджон 명종 (1545—1567)
 Сонджо 선조 (1567—1608)
 Кванхэ-гун 광해군 (1608—1623)
 (Вонджон) — лишь номинально носил титул вана, реально никогда не правил
 Инджо 인조 (1623—1649)
 Хёджон 효종 (1649—1659)
 Хёнджон 현종 (1659—1674)
 Сукчон 숙종 (1674—1720)
 Кёнджон 경종 (1720—1724)
 Ёнджо 영조 (1724—1776)
 Чонджо 정조 (1776—1800)
 Сунджо 순조 (1800—1834)
 Хонджон 헌종 (1834—1849)
 Чхольчон 철종 (1849—1864)
 Коджон 고종 (1864—1907)
 Сунджон 순종 (1907—1910)

Корейская империя 
Корейская империя (1897—1910) была создана в ознаменование окончания периода китаизации. Официально императоров следовало называть согласно именам соответствующих эпох, но на практике чаще использовались их храмовые имена.

Колониальный период

Сунджон 
В 1910 году Корея была аннексирована Японией. Последний император Кореи Сунджон был понижен в ранге до короля. Он умер в 1926 году во дворце Чхандоккун (японское название — Сёдокукю). С его смертью династия Ли прекратила своё существование.

Император Японии 
Поскольку Корея вошла в состав Японской империи, император Японии с 1910 по 1945 годы являлся и правителем Кореи.

Современная ситуация 
После капитуляции Японии во Второй мировой войне Корея получила независимость. В 1948 году на Корейском полуострове было создано два государства: Республика Корея и КНДР. Вопрос о возвращении рода Ли на престол не поднимался. Тем не менее, некоторые его представители проходили обряд коронации. На сегодняшний день самопровозглашенной «императрицей Кореи» является Ли Хэвон (이해원), но её претензии на престол не поддерживаются сколько-нибудь существенной частью южнокорейского общества.

Титулы 
Перечислены титулы мужчин королевской семьи, их матерей, дочерей и главных жен, и дано их оригинальное написание на хангыле и ханче.

Во время империи 
 Хвандже (), император
 Хванху (), императрица (супруга),
 Хвантхэху (), вдовствующая императрица.
 Тхэхвантхэху (), вдовствующая императрица, бабушка императора.
 Хвантхэджа (), наследный принц империи, старший сын императора
 Хвантхэджаби (), принцесса (супруга принца империи)
 Чхинван (), принц, сын императора
 Чхинванби (), принцесса (супруга принца)
 Конджу (), принцесса, дочь императора от императрицы
 Онджу (), принцесса, дочь императора от наложницы,

Во время королевств 
 Ван (), король,
 Ёван (), королева-монарх
 Ванху (), королева-супруга
 Тэби (), вдовствующая королева, мать короля
 Вандэби (), вдовствующая королева, но не мать короля
 Тэвандэби (), вдовствующая королева, бабушка короля,
 Вонджа (), старший сын короля перед инаугурацией на должность наследного принца
 Ванседжа ( или Тонгун), наследный принц, сын короля,
 Седжабин ( или Пингун), жена наследного принца,
 Тэгун (), принц, сын короля от королевы
 Пубуин (), принцесса-супруга, жена тэгуна, или мать королевы
 Кун (), принц, сын короля или тэгуна от наложницы
 Кунбуин (), принцесса-супруга, жена принца куна
 Тэвонгун (), принц-регент, отец короля
 Пудэбуин (), принцесса-супруга, жена тэвонгуна,
 Конджу (), принцесса, дочь короля от королевы
 Онджу (), принцесса, дочь короля от наложницы
 Пувонгун (), отец королевы-супруги

См. также 
 Династия Чосон
 Северная Корея (с 1948 года)
 Южная Корея (с 1948 года)
 Список президентов Южной Кореи
 Президент Южной Кореи

Примечания

Литература

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20031006023320/http://www.rootsinfo.co.kr/index_sub02.html (корейский)
 http://www.rulers.org (английский)
 https://web.archive.org/web/20060623064919/http://whp057.narod.ru/korea.htm Главы корейского государства

История Кореи
Династии Дальнего Востока
Королевские династии Азии
Корея